Reményik László (1941–1980) labdarúgó
 Reményik László (1959) író